Vey est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Antoine Vey (né en 1984), avocat pénaliste français
 , homme politique canadien 
 , joueur de curling canadien
 Linden Vey (né en 1991), joueur de hockey sur glace canadien
 , dessinateur américain

Toponyme

Le Vey, commune du Calvados, en Normandie
 Les Veys, ancienne commune de la Manche, en Normandie
 Baie des Veys

, village du Hormozgan
, village du Khouzistan

Autre 
 VEY, code IATA de l'aérodrome de Vestmannaeyjar, en Islande

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme